Coil bezeichnet:

 ein aufgewickeltes Metallband, siehe Coil
 eine Spule in der Elektrotechnik, siehe Spule (Elektrotechnik)
 ein Tonabnehmer, siehe Single Coil
 ein Bauteil in der instrumentellen Analytik, siehe Coil (instrumentelle Analytik)
 in der Medizin eine Platinspule zum Verschluss von Hirnarterienaneurysmen, siehe Guglielmi Detachable Coil
 eine Musikgruppe, siehe Coil (Band)

COIL bezeichnet:

 , dt. chemischer Sauerstoff-Iod-Laser

Siehe auch:
 Coiled-Coil, sinngemäß übersetzt gewundene Schraube oder Doppelwendel, Proteinstrukturmotiv
 Coyle
 Koil
 Keul

Abkürzung